Wexford megye (Írország), Írország
Wexford megye (Michigan), Michigan állam

Hasonló
Wexford település Írországban, Wexford megye székhelye